«Cinema Perpetuum Mobile» — ежегодный международный фестиваль короткометражного кино. Фестиваль основан в 2011 году в Минске сообществом киноманов Kinaklub.org

Основные принципы фестиваля 
 децентрализация (горизонтальная структура, консенсус как способ принятия решений);
 самоорганизация (инициатива снизу, краудфандинг, волонтёрство);
 прозрачность (открытость сообщества, возможность присоединиться к нему и стать частью команды)

Цели 
 продвижение независимого кинематографа в Беларуси и на международном уровне;
 поиск новых тенденций на стыке любительского и профессионального искусства;
 исследование социальных проблем средствами кино;
 налаживание связей между режиссёрами и киносообществами;

Секции конкурсной программы 
 игровое кино
 документальное кино
 экспериментальное кино
 анимация

Этапы фестиваля 
 предпросмотры (форма предварительного отбора фильмов);
 фестивальные показы в Беларуси, экспертный отбор (жюри);
 международные показы.

Фестиваль в 2015 году 
Победителем в номинации «Лучший игровой фильм» стала картина «День рождения в Минске» Лаврецкого Никиты.

Ссылки 

Кинофестивали Белоруссии
Фестивали Минска